Лампа:

 Лампа (Чили) () — город в Чили, административный центр одноимённой коммуны.
 Паяльная лампа — нагревательный прибор
 Электронная лампа, радиолампа — вакуумный электронный прибор, работающий за счёт изменения потока электронов, движущихся в вакууме или разрежённом газе между электродами.
 Синяя лампа (рефлектор Минина) — фокусирующий рефлектор с излучателем — лампой накаливания с колбой синего цвета. Терапевтическое средство для прогревания больных участков человеческого тела.

 Осветительный прибор

 Лампа, электрический светильник — настольный осветительный прибор (каркас), в который вставляется электрический источник света.
 Керосиновая лампа до сих пор используется в отдалённых районах и местах с частыми перебоями подачи электричества.
 Масляная лампа
 Карбидная лампа — использует горение ацетилена, получаемого реакцией карбида кальция с водой.
 Лавовая лампа
 Лампа Дэви
 Плазменная лампа

 Электрический источник света

 Лампа накаливания — электрический источник света, излучающий в широком диапазоне (в том числе видимый свет) за счёт нагрева до высокой температуры тела (нити) накала из сплавов на основе вольфрама при протекании через него электрического тока.
 Лампочка Ильича — разговорное название бытовой лампы накаливания, использовавшейся без плафона.
 Галогенная лампа — разновидность лампы накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или йода)
 Светодиодная лампа — осветительный прибор с использованием светодиода в качестве излучателя.
 Ксеноновая лампа-вспышка.
 Газоразрядная лампа — источник света, излучающий энергию в видимом диапазоне за счет электрического разряда в газах
 люминесцентная лампа — газоразрядная лампа на парах ртути, светящихся в ультрафиолетовом диапазоне, в которой нанесённый на стенки колбы люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.
 компактная люминесцентная лампа.
 газоразрядные лампа на парах ртути, светящихся в ультрафиолетовом диапазоне с колбой, прозрачной для ультрафиолета (кварцевая ртутная лампа высокого давления).
 Ртутная газоразрядная лампа (Ртутная лампа)
 Кварцевая лампа
 Лампа чёрного света
 Эксилампа
 Неоновая лампа
 Ксеноновая дуговая лампа
 Натриевая газоразрядная лампа
 Дуговая лампа — используют электрическую дугу для создания мощных источников света.

См. также 
 Зелёная лампа
 Аладдин и его волшебная лампа () — 1 эпизод 5 сезона телесериала «Faerie Tale Theatre», снятого по заказу канала CBS/Fox, 1986 год. Режиссёр — Тим Бёртон.
 Лампада — светильник, употребляемый в христианском богослужении.
 Фонарь (значения)
 «ЛаМПа» — неофициальное название Лиги Москвы и Подмосковья КВН.